Каламка́ров — фамилия. Известные носители:

 Каламкаров, Вартан Александрович (1906—1992) — советский государственный деятель, заместитель председателя СНХ СССР — министр СССР (1963—1965).
 Каламкаров, Михаил Рафаэльевич (род. 1959) — фотограф, режиссёр и сценарист, член Московского Союза художников.

См. также 
 Каламкарян